«Say It's Not True» es una canción compuesta por Roger Taylor para la campaña de Nelson Mandela "46664" en el año 2003 que también formaría parte del disco The Cosmos Rocks del año 2008 junto a la banda Queen + Paul Rodgers

Sencillos de 2007
Canciones de 2003
Canciones de Queen
Canciones en inglés